Pfaffenhausen (Zwaben), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Pfaffenhausen (Spessart), een stadsdeel van de gemeente Jossgrund in de Duitse deelstaat Hessen 
Pfaffenhausen (Borken), een stadsdeel van de stad Borken in de Duitse deelstaat Hessen